A 2013-as rali-világbajnokság a 41. rali világbajnoki szezon volt. A szezon 13 versenyből állt, amely 2013. január 16-án vette kezdetét a Monte-Carlo-ralival, és november 17-én, a Wales-ralival fejeződött be. A Volkswagen belépett a bajnokságba, mint konstruktor a Polo R WRC-vel, míg a Ford és a Mini megvonta a gyári támogatást a Fiesta RS WRC-ktől és a John Cooper Works-öktől, de továbbra is rendelkezésre bocsátották az autóikat ügyfél csapatoknak.

Az idei évtől az S2000-es autók a négy-kerékhajtású R-es és az N csoportba tartozó autókkal voltak együtt értékelve a WRC-2 kategóriában. A két-kerékhajtású R-es csoportok a WRC-3 kategóriába kerültek. Az eddigi WRC Akadémia pedig FIA Junior WRC bajnokságként futott tovább.

Sébastien Loeb mint aktuális világbajnok kezdte meg az évadot, miután 2012-ben megszerezte a kilencedik címét. Azonban Loeb 2013-ban nem fog teljes szezont futni. A Citroën konstruktőri címvédőként kezdte az idényt. Loeb és a Citroën is a 2012-es francia ralin biztosította be a címet.

Versenynaptár 
A 2013-as versenynaptárat az FIA Motorsport Világtanács 2012. szeptember 28-i ülésén jelentették be Szingapúrban.

Csapatok és versenyzők

WRC

WRC-2

WRC-3

Junior WRC

Versenyek 

Megjegyzés
† — Szakaszok törlése miatt rövidült a verseny.

Világbajnokság állása

Versenyzők 

Megjegyzés: 
1 2 3 - a leggyorsabb versenyzők a 'Power Stage'-en bonusz pontokat kapnak (3-2-1).

Gyártók 

† — Miután a Ford kivonult a kategóriából mint gyártó, a FIA elismerte a Qatar M-Sportot, mint gyártó csapat, így ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint a többi gyártó csapatra.
‡ — Bár a Lotus Team WRC elismert a FIA által, mint gyártó csapat, de csak a nyolc legjobb eredményük számít bele a tizenhárom versenyből a végső elszámolásba.

WRC-2

WRC-3 

Megjegyzés:
† – Stéphane Consani a francia rali előtt illegális pályabejáráson vett részt a viadal útvonalán, ezért kizárták a bajnokságból, illetve eltiltották az utolsó két versenytől.

Junior WRC 

Megjegyzés:
 1 utal arra, hogy hány szakasz győzelmet szerzett a versenyző, győzelmenként egy bónusz pont jár.
 † A versenyző visszavonta a nevezést a verseny előtt, és kizárták a bajnokságból.

Források

További információk 

 WRC hivatalos honlapja

Rali-világbajnokságok
Rali